Existen dos provincias llamadas La Rioja:
 Provincia de La Rioja, Argentina.
 Provincia de La Rioja, España.